Wim van Hoorn (beeldhouwer) (1908-1979), Nederlands beeldhouwer
 W.C. van Hoorn, Nederlands architect